El término Escuela Universitaria de Informática puede referirse establecimientos de diferentes universidades:

España 

 Escuela Universitaria de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid.